Sereno kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Sereno
 Paul C. Sereno

Robotskapade auktorsförkortningar